Сугмутунъёган:

Сугмутунъёган (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.
Сугмутунъёган (приток Локонтоёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.